Блокнот:
 Блокнот — канцелярское изделие.
 Блокнот — текстовый редактор в операционных системах Microsoft Windows.

См. также 
 Блокнот Google (Google Notebook) — веб-служба, предоставляемая компанией Google.